Lester bezeichnet:

 Lester (Name), Personen mit diesem englischen Vornamen oder Familiennamen
 Lester-MG, ehemalige britische Automarke
 Satz von Lester, Aussage der ebenen euklidischen Geometrie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lester (Alabama)
 Lester (Arkansas)
 Lester (Illinois)
 Lester (Iowa)
 Lester (New York)
 Lester (Ohio)
 Lester (Pennsylvania)
 Lester (South Carolina)
 Lester (Washington)
 Lester (West Virginia)

sowie:
 Lester (Singapur)

Sonstiges:
 Lester (Fluss), ein Zufluss des Oberen Sees in Nordamerika
 Lester Cove, Bucht an der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Lester Peak, mehrere Berge

Siehe auch:
 Lassiter, Leicester (Begriffsklärung)